

Прізвище 
 Еліазар Жене — композитор нідерландської школи XV століття.
 Жан-П'єр Жене (нар. 1953) — французький кінорежисер і сценарист.
 Жан Жене (1910–1986) — французький письменник, драматург і громадський діяч.

Топонім 
 Жене — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду.
 Жене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Жене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Жене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Жене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона

Див. також 
 Сен-Жене